A palavra capitação vem de capitar, adquirir capital, portanto trata normalmente da taxação ou impostos.

Neste sentido a capitação de água corresponde ao consumo de água per capita, esta pode variar de acordo com diferentes factores:
 No abastecimento às populações depende com o nível de vida destas.
 Na indústria depende do tipo de indústria e as preocupações ambientais da empresa, isto é, da eficiência do seu uso.isso pode acontecer quando chove muito e esse processo se repete principalmente em dias ensolarados

Capitações médias de água
 Abastecimento público - 80 l/hab/dia (pequenas povoações) a 1000 l/hab/dia (cidades bastante industrializadas);
 Bovinos - 45 l/animal/dia;
 Cavalos - 13,5 l/animal/dia a 54 l/animal/dia (20 - 43) (varia com o peso do cavalo que pode ir de 410 kg a 820 kg) (Graves, 1992)
 Suínos - 8 a 15 (12) l/animal/dia.
 Matadouro - 5800 l/(tonelada produzida)/dia
 Rega de jardins - 5 a 10 l/m²/dia

 Correia (1985). Características, tratamento e destino final de resíduos de bovinos : análise técnica, económica e financeira de sistemas de tratamento. Tese de Mestrado. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
 Graves, R. E. (1992), Animal Manure – Manure Management, Collection : Water Quality and Waste Management. Pensylvania.

Água